Рейно Лехвеслайхо (, 13 апреля 1922 — 27 марта 2019) — финский писатель, участник Второй мировой войны, танкист.

Биография 
Родился 13 апреля 1922 года в Акаа.

Участник советско-финской и Второй мировой войн. Трижды ранен: дважды во время советско-финской и один раз во время Второй мировой. Стрелок Т-34-76 Ps.231-3 танковой бригады Финской танковой дивизии () сержант Рейно Лехвеслайхо отличился во время Второй мировой войны. В июне 1944 года Финская танковая дивизия была переброшена на Карельский фронт, где 9 июня того же года Красная армия начала Выборгскую наступательную операцию. Сержант Рейно Лехвеслайхо в составе танкового экипажа подбил и уничтожил 7 (по другим данным — 5) танков Т-34 и одно самоходное орудие ИСУ-152.

После войны начал заниматься литературной деятельностью, работая при этом моряком, дорожным рабочим и офисным менеджером. Большинство его книг посвящено участию Финляндии во Второй мировой войне. В своей первой книге «Panssarisotaa 1941—1944» («Танковая война 1941-1944») Рейно Лехвеслайхо описал своё участие в качестве члена танкового экипажа. С 1967 года стал профессиональным писателем. Под псевдонимом Veikko Remes он написал книгу Rintamalotat. К 2011 году он опубликовал 44 книги о войне. По словам Рейно Лехвеслайхо, без войны его бы не было как писателя. Также писал для журналов.

Жил в Сейняйоки. Обладатель почётного титула «Военный казначей» ().

Труды 

 Panssarisotaa 1941—1944 (1958)
 S/S Bombata (1959)
 Tuuloman tie (1967)
 Viimeiseen mieheen (1969)
 Sissit (1971)
 Syväri murtuu (1973)
 Partio yli Äänisen (1974)
 Arkangelin partio (1975)
 Uhtualta itään (1976)
 Poventsan korpit (1977)
 Syvärin sissit (1978)
 Rintamalotat (1978, под псевдонимом Veikko Remes) (в 2010 переиздана под собственным именем)
 Äänisen tie (1979)
 Sissivääpeli (1980)
 Tulimarssi (1981)
 Aunus tulessa (1981)
 Läpimurto (1982)
 Vienan partisaanit (1983)
 Jänkä palaa (1984)
 Ritarivääpeli (1985)
 Kenttävartio Susi (1986)
 Sissikapteeni (1987)
 Lottien sota (1988)
 Uhtuan sissit (1989)
 Tuntsan sota (1990)
 Maaselän sissit (1991)
 Rajavääpeli Peura (1992)
 Iskuryhmä Risu (1993)
 Sallasta itään (1994)
 Tukikohta palaa (1995)
 Tie helvettiin (1996)
 Kuoleman suo (1997)
 Kolttasissit (1998)
 Koukkaus itään (1999)
 Kairanmaan sota (2000)
 Rytinällä läpi (2001)
 Sotkalla sodassa (2002)
 Soturit (2004)
 Röhön korpitaistelu (2005)
 Ei tuumaakaan! (2006)
 Seesjärven sissit (2007)
 Isku itään (2008)
 Kontion sissit (2009)
 Alakurtin tie (2010)
 Sissit (2011) (переиздание 1971 года)

Награды и звания 
Финские государственные награды и звания:
 Орден Белой розы Финляндии (1989)
 Орден Креста Свободы I класса (1997)
 Орден Креста Свободы IV класса (1944)
 «Военный казначей» (, 1982)

Другие награды и звания:
 Награда за вклад в культуру книжного издательства WSOY (1992)
 Награда Большого финского книжного клуба (Suuri Suomalainen Kirjakerho, 1993)
 Литературная награда (Kirjapöllö, 1999)

В 1983 году ему назначена государственная пенсия деятелям искусств ().

Примечания

Ссылки 
 
 

Писатели Финляндии
Писатели XX века
Писатели XXI века
Военная проза
Танкисты Второй мировой войны
Участники Второй мировой войны (Финляндия)